Antoni Orleański (1824–1890) – książę Montpensier, książę Galliera
 Antoni Orleański (1866–1930) – infant hiszpański, książę Galliera